Clupeonella är ett släkte av fiskar. Clupeonella ingår i familjen sillfiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sillfiskar
Clupeonella